Petřina ist der Familienname folgender Personen:

 František Adam Petřina (1799–1855), tschechischer Physiker
 Theodor Petřina (1842–1928), österreichischer Arzt